

Presentación previa 

La pareja italiana Walter Trusendi / Matteo Viola son los campeones defensores. No pudieron defender con éxito su título ya que decidieron no participar en esta edición

Los italianos Claudio Grassi y Riccardo Ghedin son los nuevos campeones del torneo tras derrotar a los alemanes Gero Kretschmer y Alexander Satschko por 6–4, 6–4 en la final.

Cabeza de serie

 Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Final)
 'Claudio Grassi /  Riccardo Ghedin (Campeones)

<li> Stefano Ianni /  Jaroslav Pospíšil (Semifinales)
<li> Alessio di Mauro /  Alessandro Motti (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Casablanca 2013